A répa nevet többféle karógyökérrel (esetleg gumóval) rendelkező, rendszertanilag amúgy egymástól távol eső élelmiszer-, takarmány- és ipari növény elnevezésére használjuk:

 szigorú botanikai értelemben a disznóparéjfélék (Amaranthaceae) családjába tartozó
 répa (Beta) növénynemzetséget értjük alatta, ezen belül
 a Beta vulgaris faj alfajai és változatai nevében szerepel mint például:
 a takarmányrépa vagy marharépa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa),
 a cukorrépa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima);
 a zellerfélék (Apiaceae) családjában:
 a murok (Daucus) növénynemzetség egyes fajainak neve mint például:
 a vadrépa (Daucus carota), illetve annak nemesített változata,
 a sárgarépa (Daucus carota subsp. sativus);
 fehérrépa: a petrezselyem (Petroselinum) növénynem, illetve a petrezselyemgyökér köznapi elnevezése;
 a káposztafélék (Brassicaceae) családjában,
 a káposzta (Brassica) nemzetségben:
 a Brassica rapa faj alfajai, változatai:
 a tarlórépa (Brassica rapa subsp. rapa),
 a vajrépa (Brassica rapa subsp. rapa var. majalis)
 a karórépa (Brassica napus)